Максим Краев: Краев, Максим Алексеевич — российский мотогонщик.
 Краев, Максим Павлович (род. 1979) — российский хоккеист.